La Frontera (Cuenca), gmina w Hiszpanii, w prowincji Cuenca, w Kastylii-La Mancha
 La Frontera (Santa Cruz de Tenerife), gmina w Hiszpanii, w prowincji Santa Cruz de Tenerife, na Wyspach Kanaryjskich
 Arcos de la Frontera, gmina w Hiszpanii, w prowincji Kadyks, w Andaluzji
 Jerez de la Frontera, gmina w Hiszpanii, w prowincji Kadyks, w Andaluzji
 Vejer de la Frontera, gmina w Hiszpanii, w prowincji Kadyks, w Andaluzji